Primera División 1956-1957 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1956-1957 – torneo di calcio spagnolo